Sayf ad-Dîn, Saif ad-Dîn, Seif el-Dîn, Saïf-Eddine (en arabe : sayf al-dīn,  « glaive de la religion / foi » ; en turc : Seyfeddin) latinisé en Safadin est une expression qui entre dans le surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes.
 Sayf ad-Dîn Ghazi I († 1149) émir zengide de Mossoul (règne 1146-1149)
 Sayf ad-Dîn Ghazi II († 1180) émir zengide de Mossoul de 1170 (règne 1180)
 Al-Malik al-`Âdil Sayf ad-Dîn ou Al-Adel I (Safadin pour les croisés) (1143-1218) sultan ayyoubide (règne 1200-1218)
 Al-`Âdil II Sayf ad-Dîn ou Al-Adel II (Safadin II pour les croisés) sultan ayyoubide d'Égypte (règne 1238-1240) et de Damas (règne 1238-1239)
 Al-Muzaffar Sayf ad-Dîn Qutuz ou Qutuz est un sultan mamelouk bahrite d’Égypte (règne 1259-1260)
 Al-Mansûr Sayf ad-Dîn Qala'ûn al-Alfi, Qala’ûn ou Kélaoun sultan mamelouk bahrite d’Égypte (règne 1279-1290)
 Al-Mansûr Sayf ad-Dîn Abu-Bakr sultan mamelouk bahrite d’Égypte (règne 1341)
 Al-Kâmil Sayf ad-Dîn Chaban sultan mamelouk bahrite d’Égypte (règne 1345-1346)
 Al-Muzaffar Sayf ad-Dîn Hâjjî († 1347) sultan mamelouk bahrite d’Égypte (règne 1346-1347)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Barquq ou Barquq sultan mamelouk burjite d’Égypte (règne 1382-1389 et 1390-1399)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Tatar ou Tatar sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1421)
 Al-Achraf Sayf ad-Dîn Barsbay ou Barsbay sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1422-1438)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Jaqmaq, Jaqmaq ou Tchakmak sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1438-1453)
 Al-Achraf Sayf ad-Dîn Inal al-Ala’i ou Inal (1380-1460) sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1453-1460)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Khuchqadam ou Khuchqadam († 1467) sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1460-1467)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Bilbay Al-Muyyadi, Bilbay ou Yalbay est un sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1467-1468)
 Al-Achraf Sayf ad-Dîn Qa’it Bay ou Qaitbay (1416/18-1496) sultan mamelouk burjite d'Égypte (règne 1468-1496)